Prokles () ist der Name folgender Personen:

 Prokles (Sparta), mythischer König von Sparta
 Prokles (Sohn des Pityreus), mythischer König von Samos
 Prokles (Epidauros), Tyrann von Epidauros (7. Jahrhundert v. Chr.)
 Prokles (Archon), Archon von Samos (7. Jahrhundert v. Chr.)
 Prokles (Pergamon), Herrscher über Pergamon, Teuthrania und Halisarna 
 Prokles (Phleius), Aristokrat 

Siehe auch:
 Proklos (412–485), griechischer Philosoph